Сиодмак () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Сиодмак, Курт (1902—2000) — американский писатель-фантаст и сценарист немецкого происхождения.
 Сиодмак, Роберт (1900—1973) — немецкий и американский режиссёр.